Sezon 2016/2017 Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej rozpoczął się 16 grudnia 2016 w niemieckim Klingenthal, zaś ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 12 marca 2017 w rosyjskim Niżnym Tagile. Zawody były rozgrywane w Niemczech, Norwegii, Finlandii, Estonii, Austrii, Słowenii i Rosji. 

Tytułu najlepszego zawodnika bronił Austriak Martin Fritz, zaś Austria broniła tytułu Pucharu Narodów wywalczonego w poprzednim sezonie. Zarówno Fritz, jak i reprezentacja Austrii ponownie triumfowali w tych klasyfikacjach.

Kalendarz i wyniki

Wyniki reprezentantów Polski

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 
 Klasyfikacja generalna 

Puchar Kontynentalny w kombinacji norweskiej
Sezon 2016/2017 w kombinacji norweskiej